Selena (1971–1995) — cantora mexico-americana
Selena Y Los Dinos — banda com a cantora Selena
Selena (álbum) — álbum lançado em 1989
Selena (filme) — filme biográfico de 1997, com Jennifer Lopez

Desambiguações de antropônimos